Saint-Léger (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Léger (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Saint-Léger (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Saint-Léger (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Saint-Léger (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Léger (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Léger (Alpy Nadmorskie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Saint-Léger (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

 Saint-Léger – miejscowość i gmina w Belgii, w prowincji Luksemburg